Филипп Зубатый (; род. в селе Парканы, Сорокский район, Молдавская ССР, СССР) — молдавский государственный деятель и политик. Государственный министр ССР Молдова с 5 июня по 27 августа 1991. Государственный министр Республики Молдова с 27 августа 1991 по 19 февраля 1992.

Биография 
 5 июня — 27 августа 1991 — Государственный министр ССР Молдова.
 27 августа 1991 — 19 февраля 1992 — Государственный министр Республики Молдова.
 19 февраля 1997 — ? — начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Государственной канцелярии Республики Молдова.
 1 марта 2000 — 11 мая 2001 — председатель Национальной кассы социального страхования.
 начальник управления Института лесных исследований и лесоустройства.

Награды 
 Орден «Трудовая слава» (7 ноября 2014, Молдавия) — за долголетний плодотворный труд в органах публичного управления, вклад в повышение эффективности их деятельности и высокий профессионализм.

Примечания

Ссылки 
Министры Молдавии